Новгородовская — название населённых пунктов в России:

 Новгородовская — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Новгородовская — деревня в Тарногском районе Вологодской области.